Дейзи Гарднер () (род. ) — американский телевизионный сценарист, актриса и продюсер. Наиболее известна работами над сериалами Студия 30 канала NBC и Californication канала Showtime. Она также отметилась в качестве одного из комментаторов проекта  . Окончила колледж Уэллсли в 1997 году. В первой половине 2008 года родила ребёнка. Постоянно проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

Награды 
В 2008 году удостоена премии Американской гильдии сценаристов в категории комедийный телесериал, разделила её ещё с 12 коллегами по сериалу Студия 30. Дважды номинировалась в 2007 году в категориях комедийный телесериал и новый телесериал вместе с 9 коллегами по сериалу Студия 30.

Фильмография

Сценарист 
 Южный парк — 3 эпизода в 2002 году: #6.7 «The Simpsons Already Did It», #6.8 «Red Hot Catholic Love» и #6.9 «Free Hat».
 Студия 30 — 1 эпизод 2007 года: #1.16 «The Source Awards».
 Californication — 4 эпизода с 2007 по 2009 годы.

Сопродюсер 
 Californication — 3 эпизода в 2009 году.

Актриса 
  — 2003 год — Экстра.
 Californication — 2007 год — Красти Кэшер в эпизоде #1.6 «Absinthe Makes the Heart Grow Fonder».

В качестве журналиста и комментатора 
 CMT: 20 Really Embarrassing Video Moments — 2004 год.
 CMT: 20 Merriest Christmas Videos — 2005 год.
 CMT: The Greatest — 20 Sexiest Videos of 2006—2006 год.
 The Smoking Gun Presents: World’s Dumbest — с 2008 по 2012 годы — 76 эпизодов.

Другое 
 Californication — 2007—2008 — 11 эпизодов story editor, 4 — executive story editor.

Ссылки 

Выпускницы колледжа Уэллсли
Сценаристы телевидения США